Az 1956-os magyar női kosárlabda-bajnokság a huszadik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak volna, azonban a bajnokság félbeszakadt. Csak utólag nyilvánították érvényes bajnokságnak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
Népsport 1956.10.23.
A magyar sport évkönyve 1958

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag